DTS est un sigle qui peut signifier :
 Digital Theater System, un système de codage de son sur six canaux (5.1) ;
 droits de tirage spéciaux, le panier de 4 à 5 devises du Fonds monétaire international ;
 Cadillac DTS (où DTS signifie DeVille Touring Sedan), une voiture ;
 Data Transformation Services, des lots SQL qui permettent de transférer des données entre des bases de données ;
 diplôme de technicien supérieur, en France, un diplôme de formations professionnelles suivies en lycée ;
 distribution de temps de séjour, méthode en génie chimique pour mesurer l'idéalité d'un réacteur chimique ;
 Direction du transport et des sources, en France, elle est chargée de contrôler les activités des sources et du transport des matières radioactives ;
 désorientation temporo-spatiale ;
 Digital Transmission System ;
 directeur technique et sportif.